

Mitologia 

 Bucolione – personaggio della mitologia greca. Figlio di Laomedonte e padre di Pedaso ed Esepo
 Bucolione – personaggio della mitologia greca. Uno dei figli di Licaone
 Bucolione – personaggio della mitologia greca. Guerriero acheo nella guerra di Troia, ucciso da Euripilo

Note